В данной таблице представлены мировые рекорды на дистанции 3000 метров. Первый мировой рекорд был ратифицирован ИААФ в 1912 году. Также представлены результаты, которые были показаны до 1912 года.

Хронология рекордов до 1912 года

Хронология рекордов после 1912 года

Примечания 

Бег на средние дистанции
Бег 03000 м